(littéralement « part de gâteau » en anglais mais aussi « très facile ») peut désigner :

 Piece of Cake, un roman de Derek Robinson sorti en 1983 ;
 Piece of Cake, une série télévisée réalisée en 1988, basée sur le livre éponyme ;
 Piece of Cake, troisième album studio de Mudhoney sorti en 1992 ;
 Piece of Cake, un manga de George Asakura ;
 Piece of Cake -Ai wo Sakebou-'', un single de Miliyah Katō.